"Perimele", na mitologia grega, pode ser:
 Perimele (filha de Admeto) - filha de Admeto, casada com Argos, filho de Frixo. Argos e Perimele são os pais de Magnes (filho de Argos)
 Uma filha de Hippodamas, por quem o deus-rio Aqueloo se apaixonou, e que foi transformada em uma ilha, a pedido do rio, por Netuno
 Uma filha de Amythaon, casada com Antion, filho de Periphas, Filho de Lapithes e Orsinôme e Astyaguia, filha de Hipseu e Hipséia. Íxion foi o filho de Perimele e Antion

Desambiguação